Арцруні () — вірменське прізвище.

 Арцруні Андрій Єремійович (1847–1898) — російський мінералог, член-кореспондент Петербурзької АН (1895).
 Арцруні Ваан (нар. 5 грудня 1965 року, Єреван) — вірменський рок-музикант, співак, поет і композитор.
 Арцруні Григор (1845–1892) — вірменський громадський діяч, публіцист, критик.

Див. також 
 Арцруніди

Вірменські прізвища